* «Сабах» — азербайджанский футбольный клуб из города Баку.
  — малайзийский футбольный клуб из города Кота-Кинабалу.